Mikuma ist:
 Mikuma (Fluss), ein Fluss in der japanischen Präfektur Ōita
 Mikuma (Schiff, 1935), ein Kreuzer der Mogami-Klasse der Kaiserlichen Japanischen Marine (1935–1942)
 Mikuma (DE-217), ein Geleitzerstörer der Chikugo-Klass der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1971–1997)
 Mikuma (FFM-4), eine Fregatte der Mogami-Klasse der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, seit 2023